Cornus heeft meerdere betekenissen:
Cornus (Frankrijk), Franse gemeente
Kornoelje (Cornus), plantengeslacht uit de kornoeljefamilie